Zuidwolde peut faire référence à :

Toponymie 
 Zuidwolde, village néerlandais de la commune de De Wolden, dans la province de Drenthe ;
 Zuidwolde, village néerlandais de la commune de Het Hogeland, dans la province de Groningue.